Könz ist der Familienname folgender Personen:

 Elena Könz (* 1987), Schweizer Snowboarderin
 Iachen Ulrich Könz (1899–1980), Schweizer Architekt, Restaurator und Autor
 Jachen Ulrich Könz (1819–1901), Schweizer Jurist, Ständerat
 Steivan Liun Könz (1940–1998), Schweizer Zeichner, Radierer und Sgraffitokünstler

Siehe auch:
 Selina Chönz